Júnior Alves (nacido el 25 de marzo de 1990) es un futbolista brasileño que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Avaí Futebol Clube
Futbolistas del Paulista Futebol Clube
Futbolistas del Grêmio Barueri Futebol
Futbolistas del Thespakusatsu Gunma
Futbolistas del Mirassol Futebol Clube
Futbolistas del São Bernardo Futebol Clube
Futbolistas de la Associação Desportiva São Caetano
Futbolistas del Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul